Émile Carrey – politico e scrittore francese
 Georges Carrey – pittore e illustratore francese
 Jacques Carrey – pittore francese
 Jim Carrey – attore e comico canadese naturalizzato statunitense

Pagine correlate 
 Carey